Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 30 до 31 июля в Палау Сан Жорди. Приняли участие 34 спортсмена из 30 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Финал

Ссылки 
 Результаты  (PDF)
 Финал  (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013